Die B-sarja 1935 war die sechste Spielzeit auf zweithöchster Ebene im finnischen Fußball. Sie galt als Qualifikationsrunde für die Mestaruussarja 1936 und wurde im Ligamodus ausgetragen.

Modus 
Nach vorangegangener Qualifikation wurden die 13 Mannschaften in zwei Gruppen (Ost und West) eingeteilt. Die Teams spielten an fünf bzw. sechs Spieltagen jeweils einmal gegeneinander. Die zwei besten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Endrunde, in der wiederum die zwei besten in die Mestaruussarja 1936 aufstiegen.

Teilnehmer

Gruppe Ost 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe West 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Aufstiegsrunde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1935
1935